Улица Пестеля в Санкт-Петербурге — начинается от набережной реки Фонтанки (Пантелеймоновский мост) и заканчивается на Преображенской площади.

История 
Нынешнее название — с 1925 года. В период с октября 1923 по 1925 — улица Декабриста Пестеля. До этого с 1777 года называлась Пантелеймоновской улицей по Пантелеймоновской церкви.
Пересекает:
 Набережную реки Фонтанки
 Соляной переулок
 Гагаринскую улицу
 Моховую улицу
 Литейный проспект
 улицу Короленко
 Преображенскую площадь (выходы на улицу Рылеева, Манежный переулок и переулок Радищева)

Достопримечательности 
 Летний сад, Михайловский замок (через Пантелеймоновский мост)
 № 2А (Соляной переулок, 17) — Пантелеймоновская церковь
 № 7 — доходный дом М. А. Соловейчика, 1911-1913 гг., арх-р М. С. Лялевич. На здании установлена мемориальная доска в память о советском чекисте-разведчике Герое Советского Союза В. А. Лягине. 
 № 11 — дом Зарембы, 1861 г., арх. Н. А. Гамазов. В этом здании жили композиторы М. П. Мусоргский (1871—1872), Н. А. Римский-Корсаков (1871—1872), П. И. Чайковский (1865). 
 № 11 (брандмауэр) — Мемориальная стена в честь защитников полуострова Ханко, архитекторы В. А. Каменский, А. А. Лейман, 1945. 
 12 — на здании расположена мемориальная доска в память о русском композиторе В. А. Гаврилине.
 № 13-15 — доходный дом А. В. Ратькова-Рожнова, 1898—1900, арх-р П. Ю. Сюзор. 
 № 14 — дом Косиковского (доходный дом А. М. Тупикова), конец XVIII в., перестраивался в 1847 г. арх-м Е. И. Диммертом, в 1876—1877 годах арх-м Ю. О. Дютелем. На здании расположена мемориальная доска в память о советском поэте С. Я. Маршаке (проживал в кв. 30). 
 Музей обороны Ленинграда (Соляной переулок, 9)
 № 27 Дом Мурузи (Литейный проспект, 24 / ул. Короленко, 14) — построен в 1874—1876 годах по проекту архитектора А. К. Серебряков при участии П. И. Шестова, ряд интерьеров выполнен Н. В. Султановым.
 Спасо-Преображенский собор
 № 21 — доходный дом Л. Брунса, построенный О. В. Бремером в 1844 году. Первоначальный проект в 1839-м выполнил Е. Т. Цолликофер.

Примечания

Литература 
 
 Куферштейн Е. З., Борисов К. М., Рубинчик О. Е. Улица Пестеля (Пантелеймоновская). — Л.: Товарищество «Свеча», 1991.